Kosmos nebo Cosmos může znamenat:

 Kosmos – řecké slovo pro vesmír
 krásenka (Cosmos) – rod rostlin z čeledi hvězdnicovité
 Cosmos: Cesta do neznáma – americký populárně-naučný seriál
 New York Cosmos – fotbalový tým
 Kosmos (časopis) – astronomický časopis, měsíčník

Kosmonautika 
 Kosmos (satelit) – sovětský program umělých satelitů:
 Kosmos 21
 Kosmos 27
 Kosmos 496
 Kosmos 573
 Kosmos 613
 Kosmos 638
 Kosmos 670
 Kosmos 672
 Kosmos 772
 Kosmos 869
 Kosmos 1001
 Kosmos 1074
 Kosmos 1267
 Kosmos 1374
 Kosmos 2251
 Cosmos 1 – projekt sluneční plachetnice
 Rodina sovětských nosných raket:
 Kosmos-1
 Kosmos-2I
 Kosmos-3M